Versione – stato nella storia di sviluppo di un software
Versione – declinazione di un software o firmware adattata in base alle differenti piattaforme su cui può essere installata
Versione – traduzione da una lingua ad un'altra
Versione  – in ostetricia, rovesciamento del feto per facilitare il parto, quando si presenti in modo sfavorevole